UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2013-14 er kvalifikationsrunderne og playoff-runden til gruppespillet i UEFA Europa League 2013-14.

Første kvalifikationsrunde

Seedning 
Seksoghalvfjerds hold deltog i første kvalifikationsrunde. Lodtrækningen fandt sted den 24. juni 2013.

Kampe 
De første kampe blev spillet den 2., 3. og 4. juli og returkampene blev spillet den 9., 10. og 11. juli 2013.

|}

Noter

Første kamp

Returkamp 

Rudar Pljevlja vandt 2–1 samlet.

Jeunesse Esch vandt 3–2 samlet.

Differdange 03 vandt 3–1 samlet.

Linfield vandt 5–0 samlet.

Irtysh Pavlodar vandt 2–0 samlet.

1–1 samlet. Ventspils vandt på udebanemål.

Gefle vandt 8–1 samlet.

Pyunik vandt 2–1 samlet.

Khazar Lankaran vandt 2–1 samlet.

2–2 samlet. Mladost Podgorica vandt på udebanemål.

Breiðablik vandt 4–0 samlet.

Žilina vandt 6–3 samlet.

4–4 samlet. Turnovo vandt 5–4 efter straffesparkskonkurrence.

Víkingur vandt 2–1 samlet.

Milsami Orhei vandt 1–0 samlet.

Qarabağ vandt 2–0 samlet.

3–3 samlet. Prestatyn Town vandt 4–3 efter straffesparkskonkurrence.

1–1 samlet. Skonto vandt 4–2 efter straffesparkskonkurrence.

Levadia Tallinn vandt 3–2 samlet.

Dinamo Minsk vandt 8–0 samlet.

Valletta vandt 4–0 samlet.

Aktobe vandt 4–2 samlet.

Zrinjski Mostar vandt 4–1 samlet.

1–1 samlet. Chikhura Sachkhere vandt på udebanemål.

Malmö FF vandt 2–0 samlet.

Inter Baku vandt 3–1 samlet.

Tromsø vandt 3–2 samlet.

Rosenborg vandt 9–3 samlet.

3–3 samlet. Dacia Chişinău vandt på udebanemål.

1–1 samlet. Kukësi vandt på udebanemål.

Botev Plovdiv vandt 6–0 samlet.

Astra Giurgiu vandt 3–0 samlet.

ÍBV vandt 2–1 samlet.

KR vandt 3–0 in aggregate.

Vojvodina vandt 7–3 samlet.

Honvéd vandt 13–1 samlet.

Žalgiris Vilnius vandt 4–3 samlet.

Sarajevo vandt 3–1 samlet.

Anden kvalifikationsrunde

Seedning 
Firs hold spilled med i anden kvalifikationsrunde. 42 hold trådte ind i turneringen her, sammen med de 38 vindere fra første runde. Lodtrækningen fandt sted den 24. juni 2013.

Noter

Kampe 
De første kampe blev spillet den 16. og 18. juli, mens returkampene blev spillet den 25. juli 2013.
 

|}

Noter

Første kamp

Returkamp 

Rubin Kazan vandt 4–2 samlet.

2–2 samlet. Milsami Orhei vandt 4–2 efter straffesparkskonkurrence.

Trenčín vandt 2–1 samlet.

Minsk vandt 3–1 samlet.

Śląsk Wrocław vandt 6–2 samlet.

3–3 samlet. Žilina vandt på udebanemål.

Qarabağ vandt 4–3 samlet.

Hajduk Split vandt 3–2 samlet.

Thun vandt 5–1 samlet.

Aktobe vandt 2–1 samlet.

Maccabi Haifa vandt 10–0 samlet.

Ventspils vandt 5–1 samlet.

Žalgiris Vilnius vandt 3–1 samlet.

Tromsø vandt 2–1 samlet.

Breiðablik vandt 1–0 samlet.

Häcken vandt 3–2 samlet.

Astra Giurgiu vandt 3–2 samlet.

2–2 samlet. Slovan Liberec vandt på udebanemål.

Pandurii Târgu Jiu vandt 4–0 samlet.

Hapoel Tel Aviv vandt 6–3 samlet.

Gefle vandt 4–3 samlet.

Chornomorets Odesa vandt 3–2 samlet.

Botev Plovdiv vandt 3–1 samlet.

Mladost Podgorica vandt 3–2 samlet.

Differdange 03 vandt 5–4 samlet.

Petrolul Ploiești vandt 7–0 samlet.

Rijeka vandt 8–0 samlet.

4–4 samlet. Dinamo Minsk vandt på udebanemål.

Dila Gori vandt 3–0 samlet.

Strømsgodset vandt 5–2 samlet.

Røde Stjerne Beograd vandt 2–0 samlet.

Vojvodina vandt 5–1 samlet.

Standard Liège vandt 6–2 samlet.

Široki Brijeg vandt 4–3 samlet.

2–2 samlet. Xanthi vandt på udebanemål.

Malmö FF vandt 9–0 samlet.

Lech Poznań vandt 5–2 samlet.

St. Johnstone vandt 2–1 samlet.

Trabzonspor vandt 7–2 samlet.

Kukësi vandt 3–2 samlet.

Tredje kvalifikationsrunde

Seedning 
Otteoghalvtreds hold spillede i tredje kvalifikationsrunde. 18 hold trådte ind i turneringen på dette stadie, sammen med de 40 vindere fra foregående runde. Lodtrækningen fandt sted den 19. Juli 2013.

Noter

Kampe 
De første kampe blev spillet den 1. august, mens returkampene blev spillet den 8. august 2013.

|}

Første kamp

Returkamp 

Rijeka vandt 3–2 samlet.

Astra Giurgiu vandt 5–3 samlet.

Rubin Kazan vandt 4–1 samlet.

Dila Gori vandt 2–0 samlet.

Kukësi vandt 2–1 samlet.

Maccabi Haifa vandt 3–0 samlet.

2–2 samlet. Žalgiris Vilnius vandt på udebanemål.

Pandurii Târgu Jiu vandt 3–2 samlet.

Kuban Krasnodar vandt 3–0 samlet.

Saint-Étienne vandt 6–0 samlet.

Qarabağ vandt 3–0 samlet.

Estoril vandt 1–0 samlet.

Slovan Liberec vandt 4–2 samlet.

1–1 samlet. Tromsø vandt 4–3 efter straffesparkskonkurrence.

Vojvodina vandt 5–2 samlet.

Thun vandt 3–1 samlet.

Swansea City vandt 4–0 samlet.

Trabzonspor vandt 1–0 samlet.

Petrolul Ploiești vandt 3–2 samlet.

Jablonec vandt 5–2 samlet.

1–1 samlet. Stuttgart vandt på udebanemål.

Chornomorets Odesa vandt 3–1 samlet.

Sevilla vandt 9–1 samlet.

Rapid Wien vandt 4–2 samlet.

Standard Liège vandt 4–2 samlet.

Udinese vandt 7–1 samlet.

Śląsk Wrocław vandt 4–3 samlet.

1–1 samlet. Minsk vandt 3–2 efter straffesparkskonkurrence.

1–1 samlet. Aktobe vandt 2–1 efter straffesparkskonkurrence.

Playoff-runde

Seedning 
Toogtreds hold deltog i playoff-runden: 33 hold trådte ind I turneringen på dette stadia, hvilket inkluderer de 15 tabere fra Champions League tredje kvalifikationsrunde, samt de 29 vindere fra foregående runde. Lodtrækningen fandt sted den 9. August 2013.

Kampe 
De første kampe blev spillet den 22. august, mens returkampene blev spillet den 29. august 2013

|}

Noter

Førstekamp

Returkamp 

St. Gallen vandt 5–3 samlet.

Rubin Kazan vandt 5–0 samlet.

Rapid Wien vandt 4–0 samlet.

Dynamo Kyiv vandt 8–3 samlet.

Elfsborg vandt 2–1 samlet.

Rijeka vandt 4–3 samlet.

Maccabi Haifa vandt 3–1 samlet.

Trabzonspor vandt 5–1 samlet.

Zulte Waregem vandt 3–2 samlet.

3–3 samlet. AZ vandt på reglen om udebanemål. Kampen blev afbrudt efter 59 minutter på grund af brand på stadion. Kampen blev genoptaget på tidspunktet for afbrydelsen den 30. august 2013 11:00.Sheriff Tiraspol vandt 3–2 samlet.Esbjerg vandt 5–3 samlet.Slovan Liberec vandt 4–2 samlet.Beşiktaş vandt 3–2 samlet.Swansea City vandt 6–3 samlet.Apollon Limassol vandt 2–1 samlet.Genk vandt 7–2 samlet.1–1 samlet. Tjernomorets Odessa vandt 7–6 efter straffesparkskonkurrence.Thun vandt 3–1 samlet.Red Bull Salzburg vandt 7–0 samlet.Eintracht Frankfurt vandt 4–1 samlet.Standard Liège vandt 5–1 samlet.Estoril vandt 4–1 samlet.Dnipro Dnipropetrovsk vandt 5–1 samlet.Sevilla vandt 9–1 samlet.Kuban Krasnodar vandt 3–1 samlet.2–2 samlet. Fiorentina vandt på reglen om udebanemål.Tottenham Hotspur vandt 8–0 samlet.Pandurii Târgu Jiu vandt 2–1 samlet.Real Betis vandt 8–1 samlet.''

Statistik 

Der blev scoret 720 mål i 274 kampe i kvalifikationsfasen og play-offrunden, hvilket giver et gennemsnit på 2,63 mål pr. kamp.

Topmålscorere

Topassistere

Referencer 

Kvalifikationsfase og playoffrunde 2013-14